

Література 
 Соляріс — роман Станіслава Лема.

Фільми 

 Соляріс (1968) — двосерійний радянський телеспектакль, екранізація роману Станіслава Лема.
 Соляріс (1972) — радянський фільм, екранізація роману Станіслава Лема.
 Соляріс (2002) — американський фільм, екранізація роману Станіслава Лема.

Див. також 
 Solaris (значення)